Каиа́фа (Йосе́ф Бар-Кайя́фа, , , вероятно с арамейского смирение, по другим данным, исследователь) — первосвященник Иудеи с 18 по 37 год. О нём упоминает Иосиф Флавий, называя его Иосиф, прозванный Каиафой (Иудейские древности, книга XVIII, 2.2).

Биография

Евангельское описание 
Каиафа многократно упоминается в трех Евангелиях (, , , , ), а также в Деяниях апостолов (). Сначала это происходит в истории Иоанна Крестителя:

Затем он появляется в истории Страстей Господних; в доме Каиафы окончательно решается судьба Иисуса Христа:

Исторические свидетельства 
Каиафа был первосвященником Храма в течение 18 лет. Его назначил на этот пост Валерий Грат, предшественник Пилата, а отстранил от власти будущий император Авл Вителлий. Каиафа был саддукеем, зятем первосвященника Анны (Ханнана), и послушным орудием в руках своего тестя. Даже уйдя с поста, Анна продолжал цепко держать в руках власть и по сути дела единолично распоряжался храмовыми должностями и казной. По мнению некоторых историков, именно Анна через своего зятя принял решение о казни Иисуса как одного из тех мятежных проповедников, которыми Иудея была наводнена в то время — хулителей авторитета римского императора, предсказывавших скорый приход Мессии и обновление мира.

Оссуарий Иосифа, сына Каиафы 

В ноябре 1990 года во время строительства водного парка в Иерусалиме — в районе, называемом «Лес мира», — землекопы неожиданно проломили свод искусственной пещеры, на поверку оказавшейся погребальной камерой, запечатанной приблизительно со времени первой Иудейской войны (70 год). Камера была разделена перегородками на четыре части, где находились 6 целых и 6 расколотых (вероятно, грабителями) оссуариев. На узкой стороне одного из них прочли надпись «'husf br kfa», то есть на современном языке «Yehosef bar Qafa» — «Иосиф, сын Каиафы». Возможно, что в этом оссуарии хранились останки сына евангельского Каиафы, который носил одинаковое с отцом имя.

В оссуарии археологи нашли кости шести человек: двух младенцев, одного ребёнка возрастом от 2 до 5 лет, подростка около 13 лет, взрослой женщины и мужчины примерно 60 лет. Вероятно, последний скелет и принадлежит первосвященнику. После окончания исследований останки были переданы израильскому министерству по делам религий и захоронены на Масличной горе. Во рту умершего обнаружена монетка, что характерно для греческого, а не иудейского обычая.

Примечания

Литература 
 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Сочинение в 20-ти книгах (текст в Викитеке).

Ссылки 

 Каиафа (Архимандрит Никифор. Библейская энциклопедия)
 Еврейский народ в эллинистическом мире 
 Влас Михайлович Дорошевич. «В земле обетованной. Дом Каиафы»

Персоналии по алфавиту
Персонажи Нового Завета
Иудейские первосвященники
Персонажи «Божественной комедии»